Walencja lub Valencia odnosi się do:

Geografia 
Ekwador:
 Valencia – miasto w Ekwadorze, stolica prowincji Los Ríos
 Valencia – kanton w Ekwadorze, w prowincji Los Ríos
Filipiny:
 Nueva Valencia – miasto na Filipinach, w prowincji Guimaras
 Valencia – miasto na Filipinach, w prowincji Bohol
 Valencia – miasto na Filipinach, w prowincji Bukidnon
 Valencia – miasto na Filipinach, w prowincji Negros Oriental

Hiszpania:
 Walencja – hiszpańska wspólnota autonomiczna
 Walencja – prowincja, wchodząca w skład wspólnoty
 Walencja (hiszp. Valencia) – miasto w Hiszpanii, stolica prowincji oraz wspólnoty autonomicznej o tej samej nazwie
 Valencia de Alcántara – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estramadurze
 Valencia de Don Juan – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León

Kolumbia:
 Valencia – miasto i gmina w Kolumbii, w departamencie Córdoba

Trynidad i Tobago:
 Valencia – miasto w północno-wschodniej części Trynidad i Tobago

Wenezuela:
 Valencia – miasto w Wenezueli
 Valencia (jezioro) – jezioro w stanie Carabobo

USA:
 Valencia – miejscowość w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 hrabstwo Valencia (ang. Valencia County) – hrabstwo w stanie Nowy Meksyk
 Valencia – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Valencia
 Valencia West – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima

Botanika 
 Walencja hiszpańska – gatunek ryby z rodziny walencjowatych
 Valencia – rodzaj ryb z rodziny walencjowatych

Sport 
 Valencia CF – klub piłkarski z Walencji, w Hiszpanii
 Valencia BC – klub koszykarski z Walencji, w Hiszpanii
 Valencia Street Circuit – tor wyścigowy w Walencji, w Hiszpanii

Osoby 
 Adolfo Valencia, piłkarz kolumbijski
 Antonio Valencia, piłkarz ekwadorski
 Danny Valencia, baseballista amerykański
 Danny Valencia, ekwadorski wspinacz sportowy
 Enner Valencia, piłkarz ekwadorski

Inne 
 walencja – pojęcie z językoznawstwa
 SS Valencia – okręt

Zobacz też 
 Valence
 Valença
 Valentia
 Język walencki
 Zatoka Walencka
 Królestwo Walencji